«Souvenir» - o su plural «Souvenirs» - puede referirse a:
 Souvenir, objeto que atesora a las memorias que están relacionadas con él.
En la música, refiere a:
 Souvenir (f.1999), grupo español de música pop.
 «Souvenir» (1981), canción de OMD.
 Souvenirs (2003), álbum de The Gathering.
Souvenir (2021), álbum de Miranda!